Ez a verseny a 2013-2014-es PTC szezon első versenye, és az első profi verseny a 2013-2014-es sznúker szezonban. A helyszín a tavalyitól eltérően a Szófiai Universiada Hallban van. Tavaly Judd Trump 4-0-ra győzte le John Higginst a döntőben, ezzel ő volt a címvédő. De idén a 2. körben 4-2-re kikapott David Gilberttől.

A döntőben John Higgins 4-1-re győzte le a Neil Robertsont. Ronnie O'Sullivan a 2012-es China Open óta először játszott versenyen a UK-n kívül, az elődöntőkig jutott, ahol Higginstől kapott ki.

Díjazás
A teljes díjazás 125000 euró volt.

Győztes: 25000 euró
Második: 12000 euró
Elődöntő: 6000 euró
Negyeddöntő: 4000 euró
Last 16: 2300 euró
Last 32: 1200 euró
Last 64: 700 euró

Amatőr selejtező
A meccseket június 6.-án játszották le Szófiában.

4 nyert frame

Főtábla

Felső rész

1. nyolcad

2. nyolcad

3. nyolcad

4. nyolcad

Alsó rész

5. nyolcad

6. nyolcad

7. nyolcad

8. nyolcad

Végjáték

Százasok

 142, 131, 115, 111, 106, 105, 105 Neil Robertson
 142, 126, 101, 100 Anthony McGill
 136 David Gilbert
 134 Matthew Stevens
 133, 102 Mark Williams
 130, 107 Robert Milkins
 129 Stuart Carrington
 126, 111, 105, 100 Ronnie O'Sullivan
 124 David Grace
 123, 123, 115 Barry Hawkins
 121 Judd Trump
 120 Mark King
 119 Jamie Jones
 118, 112, 102, 100 John Higgins

 112, 110 Anthony Hamilton
 112 Scott Donaldson
 112 Jack Lisowski
 112 Dominic Dale
 108 Kurt Maflin
 105, 100 Jimmy Robertson
 105 Alfie Burden
 105 Paul Davison
 104 Graeme Dott
 104 Daniel Wells
 102 Fraser Patrick
 102 Joel Walker
 101 Shaun Murphy

Jegyzetek

2013 a snookerben